Kumamoto (prefectuur), een Japanse prefectuur 
Kumamoto (stad), een stad in Japan